Македонски глас може да се отнася за:

 „Македонски глас“, българско дружество, съществувало от 1884 до 1885 година;
 „Македонски глас“, български вестник, излизал от 1885 до 1887 година;
 „Македонски глас“, български вестник, излизал от 1911 до 1912 година в Гранит Сити;
 „Македонски глас“, български вестник, излизал от 1928 до 1929 година, орган на протогеровисткото крило във ВМРО;
 „Македонски глас“, български вестник, излизал от 1935 до 1939 година в Буенос Айрес, Аржентина;
 „Македонски глас“, български вестник, излизал в 1936 година;
 „Македонски глас“, вестник на егейската емиграция в Швеция, излизал в 1970-те години, списван на южномакедонски диалект на кирилица и с гръцка азбука и на гръцки;
 „Македонски глас“, вестник на македонската емиграция в Австралия, излизал от 1990 до 2000 година;
 „Македонски глас“, български македонистки вестник, излизащ от 2004 година;
 „Македонский голос“, руски македонистки вестник, излизал от 1913 до 1914 година;
 „Глас македонски“, български вестник на Коста Шахов, излизал от 1893 до 1898 година.